Modjieb Jamali – calciatore afghano 
 Nima Jamali – cantante iraniano
 Zafarullah Khan Jamali – politico pakistano